Бабки — многозначный термин:

Биология 
 Бабки, патрульщики () — семейство из отряда стрекоз (Odonata).
Бабки — род стрекоз из одноимённого семейства
 Бабки — надкопытные кости животных, использовавшиеся в одноименной народной игре.

География 
 Бабки — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Бабки — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Бабки — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Бабки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Бабки — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Другое 
 Бабки — старинная народная игра.
 Бабки — просторечное название денег.

См. также 
 Новые русские бабки — эстрадный дуэт актёров-комиков.
 Бабка
 Бабкин